E51 – modello di smartphone prodotto dalla Nokia
 E51 – strada europea Berlino-Norimberga